Sauna
 Sauna finlandesa
 Sauna gai
 Sauna (pel·lícula)